Города Вануату () — список наиболее крупных населённых пунктов Вануату. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Вануату есть 17 городов с численностью более 600 человек.

Список городов Вануату

Примечания

Ссылки 

 
Вануату
Списки:Вануату